Chili is ingedeeld in 56 provincies (Spaans: provincias), gegroepeerd in zestien regio's. Elke provincie wordt geleid door een gouverneur (Spaans: gobernador), die door de president benoemd wordt. De provincies zijn op hun beurt ingedeeld in 346 gemeenten.

Hieronder staan de 56 provincies vernoemd per regio.

Zie ook
 Bestuurlijke indeling van Chili

Externe link
  Statoids: Chileense provincies